2 Dywizja Grenadierów (ujednoznacznienie)
 2 Dywizja Kawalerii (ujednoznacznienie)
 2 Dywizja Lotnictwa Szturmowego
 2 Dywizja Pancerna (ujednoznacznienie)
 2 Dywizja Piechoty (ujednoznacznienie)
 2 Dywizja Zmechanizowana (ujednoznacznienie)